Barbette peut désigner :

Artillerie 
 en artillerie, un canon est en barbette lorsqu'il est sur une plateforme à ciel ouvert (par opposition à une casemate) et qu'il tire par-dessus le parapet (et non à travers une embrasure dans la fortification)

Faune 
 une chienne d'arrêt à longs poils frisés blancs ou noirs, spécialisée dans la chasse au marais, et qui a donné la locution une belle barbette
 Autre nom de la lotte ou de la loche franche

Marine 
 , nom d'un navire de la Royal Australian Navy

Mode 
 une bande de tissu qui passe sous le menton et qui se porte sous la coiffe, essentiellement portée au Moyen Âge.

Patronyme 
  Étienne Barbette, (1250-1321), prévôt des marchands de Paris 
 Paul Barbette, (1620-1666), médecin néerlandais 
 Pierre Barbette (?-1298), archevêque

Pseudonyme 

 Barbette, (1899-1973), travesti fil-de-fériste et trapéziste.

Toponyme 
 Hôtel Barbette, un ancien hôtel particulier 
 Rue Barbette, une rue de Paris

Références